«Курессааре» () — эстонский футбольный клуб из города Курессааре, основанный в 1997 году. С сезона 2018 года снова выступает в высшей лиге Эстонии. Домашний стадион клуба — «Курессааре», вмещающий 2000 зрителей.

История 
В 2017 году команда играла в Эсилиге Эстонии и заняла пятое место, однако это позволило клубу перейти в высшую лигу страны и с 2018 года выступать Премиум лиге. В декабре 2017 года главным тренером стал Яан Важинский.

Статистика выступлений

Достижения 
 Победитель Эсилиги (1): 1999
 Первая лига «Б» (1): 2016

Рекордсмены клуба 
 По числу сыгранных матчей
 Сандер Лахт — 336
 Элари Валмас — 314
 Мартти Пукк — 303
 Сандер Вийра — 301
 Урмас Раявер — 285
 Мярт Клуге — 253

 По числу забитых голов
 Сандер Лахт — 100
 Мартти Пукк — 72
 Маарек Суурсаар — 63

Тренеры 
 Айвар Похлак: 1997
 Ян Важинский: 1998—2000, 2003—2009, 2018—2019
 Заур Чилингарашвили: 2001
 Сергей Замогильный: 2002, 2009—2013
 Ааво Сарап: 2003
 Пелле Похлак: 2014—2015
 Сандер Вийра: 2016—2017
 Мартти Пукк: 2017
 Роман Кожуховский: декабрь 2019 —

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте ЭФС
 «Курессааре» на сайте Transfermarkt.de
 
 «Курессааре» на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Эстонии
Сааремаа